Nelly Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Nelly Island (ö i Antarktis),

Bermuda 

 Nelly Island (ö i Bermuda), Warwick, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Bermudaförgreningar